Igor Kireyev (Zheleznogorsk, 17 de fevereiro de 1992) é um futebolista profissional russo, meio-campo, milita no Spartak Moscovo.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Spartak Moscovo